French Open 2018 byl 117. ročník druhého tenisového grandslamu sezóny, konaný od 27. května do 10. června 2018. Představoval jediný major hraný na antukovém povrchu, když probíhal na otevřených dvorcích Stade Roland-Garros v 16. městském obvodu francouzské metropole Paříži.

Turnaj organizovaly Mezinárodní tenisová federace a francouzský tenisový svaz Fédération Française de tennis. Řadil se do profesionálního okruhu mužů ATP World Tour a žen WTA Tour. Vítězové, vyjma smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali dva tisíce bodů.

Obhájci singlových titulů byli španělská světová jednička Rafael Nadal mezi muži a v ženské dvouhře pátá žena žebříčku Jeļena Ostapenková z Lotyšska, která dohrála v úvodním kole.

Poprvé od roku 1992 zvítězili v obou singlových soutěžích světové jedničky. V mužské dvouhře vybojoval rekordní jedenáctý titul Španěl Rafael Nadal, čímž vyrovnal historický rekord jedenácti trofejí z jediného Grand Slamu Australanky Margaret Courtové. Premiérový kariérní grandslamový titul získala Rumunka Simona Halepová, která ovládla ženskou dvouhru.

117. ročník 
117. ročník se odehrával na osmihektarovém areálu Stade Roland-Garros v Paříži. Premiérový ročník se na tomto místě uskutečnil v roce 1928.

Tenisté bojovali o tituly v soutěžích mužských a ženských dvouher i čtyřher, smíšené čtyřhry, dvouhry a čtyřhry juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A (3.–9. června), a také dvouhry a čtyřhry vozíčkářů v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, turnaje zařazeného do kategorie Grand Slamu (7.–9. června). Součástí se stal také turnaj ženských legend a legend mužů do a nad 45 let, a to ve formě čtyřher.

V areálu s dvaceti dvěma antukovými dvorci se závěrečná utkání odehrála na třech hlavních stadionech, kterými byly Court Philippe Chatrier, novými sedadly opatřený Court Suzanne Lenglen a Court 1. Na několika dvorcích došlo k navýšení kapacity. Na tribuny dvorce č. 7 se nově vtěsnalo 1 500 sedících návštěvníků, dvorec č. 9 pojmul 550 diváků a do ochozů dvorce č. 18 mohlo zavítat až 2 200 osob.

Novým pravidlem se stal 25vteřinový limit na rozehrání výměny (o 5 vteřin delší než roku 2017), s odpočtem času na výsledkové tabuli kurtu. Premiérově byla všechna utkání, včetně kvalifačních zápasů, vysílána živě, což znamenalo přenos až 836 naplánovaných duelů.

Vítězové 
V mužské dvouhře si rekordní jedenáctý titul odvezl Španěl Rafael Nadal, který vyrovnal historický rekord jedenácti trofejí z jediného Grand Slamu Australanky Margaret Courtové. Celkově si připsal sedmnáctý grandslam z dvaceti čtyř odehraných finále, čímž na vedoucího Federera ve statistice trofejí ztrácel tři tituly. Na French Open prodloužil neporazitelnost na šestnáct utkání a kariérní poměr třísetových duelů na antuce navýšil na 111–2.

Ženskou dvouhru vyhrála 26letá Rumunka Simona Halepová, která ve svém čtvrtém finále na majorech vybojovala první trofej na Grand Slamu. Po Virginii Ruziciové se stala druhou rumunskou šampionkou Roland Garros.

Mužská čtyřhra přinesla vítězství francouzské dvojici Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, jejíž členové získali třetí deblový grandslam a stali se třetím francouzským párem, který triumfoval na Roland Garros.
 
Ženská čtyřhra skončila výhrou 22letých Češek Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové, které si připsaly premiérový grandslamový titul. Staly se tak třetí českou dvojicí, jež vyhrála Roland Garros.

Smíšenou čtyřhru ovládl tchajwansko-chorvatský pár Latisha Chan a Ivan Dodig, jehož členové získali první grandslamovou trofej ze smíšené čtyřhry a druhou celkově.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  John Isner – 95 /  Julia Görgesová – 28;
 Nejrychlejší podání:  Dominic Thiem – 224 km/h /  Sloane Stephensová – 194 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Dominic Thiem – 34 /  Darja Gavrilovová – 34;
 Nejvyšší procentuální úspěšnost prvního podání:  Simone Bolleli – 77 % /  Alexandra Rusová – 80 %;
 Nejvyšší procentuální úspěšnost vyhraných míčů po prvním podání:  Ivo Karlović – 88 % /  Serena Williamsová – 78 %;
 Nejvíce rozehraných míčů z returnu po prvním podání:  Rafael Nadal – 174 /  Simona Halepová – 156;
 Nejvyšší procentuální úspěšnost vyhraných míčů po druhém podání:  Noah Rubin – 70 % /  Verónica Cepedeová Roygová – 66 %;
 Nejvíce rozehraných míčů z returnu po druhém podání:  Marco Cecchinato – 140 /  Simona Halepová – 110;
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Rafael Nadal – 41 /  Simona Halepová – 43;
 Nejvyšší procentuální úspěšnost proměňování brejkbolů:  Andreas Seppi a  James Duckworth – 100 % /  Mona Barthelová /  Viktoria Azarenková /  Wang Ja-fan – 100 %;
 Nejdelší výměna: David Goffin vs. Gaël Monfils – 36 míčů / Darja Kasatkinová vs. Caroline Wozniacká – 32 míčů

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet French Open 2018 byl proti předešlému ročníku navýšen o více než tři miliony eur a dosáhl částky 39 197 000 eur (48 252 000 dolarů), což představovalo nárůst o 10 % proti roku 2017. Vítězové mužské a ženské dvouhry obdrželi 2 200 000 eur (2,7 milionu dolarů), tedy meziročně o sto tisíc eur více. Nejvyšší, téměř 20% nárůst zaznamenaly odměny v kvalifikacích a úvodních kolech.

{|class=wikitable  style="text-align:center; font-size:98%; white-space:nowrap;"
|-
!background:#ededed;"|Soutěž
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!
!
!
|-
|style="background:#ededed;" align=center|dvouhry
|2 200 000 €
|1 120 000 €
|560 000 €
|380 000 €
|222 000 €
|130 000 €
|79 000 €
|40 000 €
|21 000 €
|11 000 €
|6 000 €
|-
|style="background:#ededed;" align=center|čtyřhry
|560 000 €
|280 000 €
|139 000 €
|76 000 €
|41 000 €
|22 000 €
|11 000 €
|
|
|
|
|-
|style="background:#ededed;" align=center|mix
|120 000 €
|60 000 €
|30 000 €
|17 000 €
|9 500 €
|4 750 €
|
|
|
|
|
|-
|style="background:#ededed;" align=center|dvouhryvozíčkářů
|35 000 €
|17 500 €
|8 500 €
|4 500 €
|
|
|
|
|
|
|
|-
|style="background:#ededed;" align=center|čtyřhryvozíčkářů
|10 000 €
|5 000 €
|3 000 €
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|colspan=12| 
|}

 Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

 Odhlášení tenisté 
 Muži 

Úplný seznam
Úplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili v mužské dvouhře.

  Čong Hjon → nahradil jej  Serhij Stachovskyj
  Steve Darcis → nahradil jej  Matteo Berrettini
  Alexandr Dolgopolov → nahradil jej  Simone Bolelli
  Roger Federer → nahradil jej  Laslo Djere
  Nicolás Kicker → nahradil jej  Oscar Otte
  Filip Krajinović → nahradil jej  Jürgen Zopp
  Nick Kyrgios → nahradil jej  Marco Trungelliti
  Lu Jan-sun → nahradil jej  Ruben Bemelmans
  Andy Murray → nahradil jej  Cameron Norrie
  Milos Raonic → nahradil jej  James Duckworth
  Andrej Rubljov → nahradil jej  Peter Polansky
  Cedrik-Marcel Stebe → nahradil jej  Thomas Fabbiano
  Viktor Troicki → nahradil jej  Mohamed Safwat
  Jo-Wilfried Tsonga → nahradil jej  Pablo Andújar

Skrečování
  Marcos Baghdatis
  Peter Gojowczyk

 Ženy 

Úplný seznam
Úplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily v ženské dvouhře.
  Timea Bacsinszká → nahradila ji  Dalila Jakupovićová
  Catherine Bellisová → nahradila ji  Viktória Kužmová
  Beatriz Haddad Maiová → nahradila ji  Yanina Wickmayerová
  Monica Niculescuová → nahradila ji  Arantxa Rusová
  Mónica Puigová → nahradila ji  Tuan Jing-jing
  Agnieszka Radwańská → nahradila ji  Mandy Minellaová
  Serena Williamsová (v průběhu turnaje)

Skrečování
  Lesja Curenková

 Dospělí 
 Dvouhra mužů 

{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Rafael Nadal
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=6
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=11
| RD1-team2= Diego Schwartzman
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=2
| RD1-score2-4=2
| RD1-score2-5=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Marin Čilić
| RD1-score3-1=65
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3=3
| RD1-score3-4=5
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Juan Martín del Potro
| RD1-score4-1=77
| RD1-score4-2=5
| RD1-score4-3=6
| RD1-score4-4=7
| RD1-score4-5=

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Marco Cecchinato
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=77
| RD1-score5-3=1
| RD1-score5-4=713
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=20
| RD1-team6= Novak Djoković
| RD1-score6-1=3
| RD1-score6-2=64
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4=611
| RD1-score6-5=

| RD1-seed7=7
| RD1-team7= Dominic Thiem
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Alexander Zverev
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=2
| RD1-score8-3=1
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Rafael Nadal
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=5
| RD2-team2= Juan Martín del Potro
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3=2
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=

| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Marco Cecchinato
| RD2-score3-1=5
| RD2-score3-2=610
| RD2-score3-3=1
| RD2-score3-4=
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=7
| RD2-team4= Dominic Thiem
| RD2-score4-1=7
| RD2-score4-2=712
| RD2-score4-3=6
| RD2-score4-4=
| RD2-score4-5=

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Rafael Nadal
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=7
| RD3-team2= Dominic Thiem
| RD3-score2-1=4
| RD3-score2-2=3
| RD3-score2-3=2
| RD3-score2-4=
| RD3-score2-5=
}}

Dvouhra žen

Čtyřhra žen

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Finále vozíčkářských soutěží

Dvouhra vozíčkářů 
  Šingo Kunieda vs.  Gustavo Fernández, 7–6(7–5), 6–0

Dvouhra vozíčkářek 
  Jui Kamidžiová vs.  Diede de Grootová, 2–6, 6–0, 6–2

Čtyřhra vozíčkářů 
  Stéphane Houdet /  Nicolas Peifer vs.  Frédéric Cattaneo /  Stefan Olsson, 6–1, 7–6(7–5)

Čtyřhra vozíčkářek 
  Diede de Grootová /  Aniek van Kootová vs.  Marjolein Buisová /  Jui Kamidžiová, 6–1, 6–3

Finále turnaje legend

Čtyřhra legend do 45 let 
  Àlex Corretja /  Juan Carlos Ferrero vs.  Jevgenij Kafelnikov /  Marat Safin, 6–3, 6–3

Čtyřhra legend nad 45 let 
  Mansour Bahrami /  Fabrice Santoro vs.  John McEnroe /  Cédric Pioline, 6–1, 2–6, [12–10]

Čtyřhra ženských legend 
  Nathalie Dechyová /  Amélie Mauresmová vs.  Kim Clijstersová /  Nathalie Tauziatová, 6–7(4–7), 6–4, [15–13]

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Divoké karty pro zástupce australského a amerického tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří ze čtyř tenisových svazů pořádajících Grand Slam – Tennis Australia, United States Tennis Association (USTA) a Fédération Française de tennis (FFT). Australská federace je udělila Alexi De Minaurovi a Isabelle Wallaceové. Americký svaz zvolil Noaha Rubina a Taylor Townsendovou.

Smíšená čtyřhra 
  Tessah Andrianjafitrimová /  Ugo Humbert
  Sara Cakarevicová /  Alexandre Müller
  Fiona Ferrová /  Evan Furness
  Kristina Mladenovicová /  Alexis Musialek
  Chloé Paquetová /  Benoît Paire
  Pauline Parmentierová /  Grégoire Barrère

Kvalifikanti 
Dvacet čtyři mužů a čtrnáct žen postoupilo do hlavních soutěží z kvalifikací, které probíhaly od 21. do 25. května 2018 v pařížském areálu Stade Roland-Garros.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté využili k účasti v hlavních soutěžích žebříčkovou ochranu.

Mužská dvouhra
  Pablo Andújar
  James Duckworth
  Andreas Haider-Maurer
  Jošihito Nišioka

Ženská dvouhra
  Viktoria Azarenková
  Vania Kingová
  Kristína Kučová
  Bethanie Matteková-Sandsová
  Mandy Minellaová
  Serena Williamsová
  Čeng Saj-saj

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018